Wildes Moor bezeichnet:

 ein Naturschutzgebiet bei Schwabstedt in Schleswig-Holstein, siehe Wildes Moor bei Schwabstedt
 ein Naturschutzgebiet bei Borken in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Naturschutzgebiet Wildes Moor bei Borken
 ein Naturschutzgebiet in der Gemeinde Stinstedt in Niedersachsen, siehe Wildes Moor bei Stinstedt
 einen Teil eines Naturschutzgebietes in der Gemeinde Schiffdorf in Niedersachsen, siehe Sellstedter See und Ochsentriftmoor/Wildes Moor
 einen Teil eines Naturschutzgebietes in der Samtgemeinde Harsefeld in Niedersachsen, siehe Kahles und Wildes Moor
 einen Teil eines Naturschutzgebietes im Landkreis Emsland in Niedersachsen, siehe Aschendorfer Obermoor/Wildes Moor
 ein Landschaftsschutzgebiet in Schleswig-Holstein in den Gemeinden Osterrönfeld, Westerrönfeld, Jevenstedt, Schülp b. Rendsburg, Rendsburg, siehe Landschaftsschutzgebiet Wildes Moor